Abzucht steht für:
 Abzucht (Oker), Nebenfluss der Oker in Niedersachsen
 Anzucht (Hohlraum), auch Abzucht genannt, ein Hohlraum zur Wasserableitung